Le nom Sergueï Sokolov est porté par les personnes suivantes :
 Sergueï Sokolov-Kretchetov (1878-1936), est un poète et éditeur russe,
 Sergueï Sokolov (1911-2012), un militaire soviétique, puis russe ;
 Sergueï Sokolov (1962-), un athlète soviétique, spécialiste du sprint ;
 Sergueï Sokolov (1969-), un handballeur slovène ;
 Sergueï Sokolov (1977-), un footballeur azerbaïdjanais.

Voir aussi